Josef Grünbeck ist der Name folgender Personen:

* Josef Grünbeck (Politiker, 1861) (1861–1938), österreichischer Architekt, Baubeamter und Politiker, Niederösterreicher Landtagsabgeordneter 
 Josef Grünbeck (Politiker, 1925) (1925–2012), deutscher Unternehmer und Politiker (FDP), MdB

Siehe auch:
 Josef Grünpeck (1473–nach 1530), deutscher Humanist, Schriftsteller, Mediziner, Astrologe und Historiograph